Die UEFA Champions League 2008/09 war die 17. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 54. insgesamt. Am Wettbewerb nahmen in diesem Jahr 76 Klubs aus 52 Landesverbänden teil. Lediglich Liechtenstein stellte keinen Vertreter. Der bulgarische Meister ZSKA Sofia wurde nicht zur Qualifikation zugelassen, da er aus finanziellen Gründen keine UEFA-Lizenz erhalten hatte. Seinen Platz nahm Vizemeister Lewski Sofia ein. Der FC Porto, wegen eines Schiedsrichterbestechungsskandals in der Saison 2003/04 in erster Instanz von der Gruppenphase der UEFA-Champions League ausgeschlossen, erhielt in zweiter Instanz die Spielberechtigung für die Champions League.

Die Saison begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 15./16. Juli 2008 und endete mit dem Finale am 27. Mai 2009 im Olympiastadion Rom. Dort schlug der FC Barcelona Manchester United mit 2:0.

Torschützenkönig des Wettbewerbs wurde der Argentinier Lionel Messi vom FC Barcelona mit neun Toren.

Qualifikation

Erste Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 15./16. Juli, die Rückspiele am 22./23. Juli 2008 statt.

|}

Zweite Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden 29./30. Juli, die Rückspiele am 5./6. August 2008 statt.

|}

Dritte Qualifikationsrunde 
Die Hinspiele fanden am 12./13. August, die Rückspiele am 26./27. August 2008 statt.Während die Gewinner an der Champions-League-Gruppenphase teilnahmen, gingen die Verlierer in der 1. Runde des UEFA-Pokals an den Start.

|}

Gruppenphase 
Die Spiele fanden vom 16. September bis 10. Dezember statt. Die zwei Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Gruppendritten wechseln ins Sechzehntelfinale des UEFA-Pokals.
Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften nach den Gruppenspielen wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 Klubkoeffizient
Folgende Mannschaften nahmen an der Gruppenphase teil und wurden den folgenden Gruppen zugelost:

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

K.-o.-Phase

Achtelfinale 
Die Hinspiele fanden am 24./25. Februar, die Rückspiele am 10./11. März 2009 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 7./8. April, die Rückspiele am 14./15. April 2009 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 28./29. April, die Rückspiele am 5./6. Mai 2009 statt. Zum dritten Mal hintereinander standen drei englische Teams im Halbfinale.

|}

Finale

Eingesetzte Spieler FC Barcelona 
Siehe Hauptartikel: UEFA Champions League 2008/09/FC Barcelona

Beste Torschützen

Siehe auch 
 UEFA-Pokal 2008/09
 UEFA Women’s Cup 2008/09

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 2008/09
 Spieldetails zur Saison 2008/09 auf fussballdaten.de

 
2008
Fußballsaison 2008/09